João Pedro Quental Ferreira (Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1972) é um cantor, violinista e compositor de música popular brasileira. Fez parte da banda Prós e Contras. Em 1997, ao seguir carreira solo, lançou de forma independente seu primeiro CD Balneário.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Violinistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira